FWB steht für:
 Brökelmann Aluminium, ein Unternehmen aus Ense-Höingen im Kreis Soest
 Fachverband Wandern Berlin (heute: Berliner Wanderverband), Berliner Dachorganisation für das Wandern, siehe Liste der Vereine im Deutschen Wanderverband
 Föderation Wallonien-Brüssel, die nicht verfassungskonforme Eigenbezeichnung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
 Frankfurter Wertpapierbörse, die bedeutendste Wertpapierbörse Deutschlands
 Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, historisches Sprachstadienwörterbuch zum Wortschatz des Frühneuhochdeutschen 
 FWB Software, kalifornischer Hersteller von Programmen und Erweiterungskarten
 Feinwerkbau, deutscher Hersteller hochwertiger Sportwaffen
 Frauenfeld-Wil-Bahn, eine Schmalspurbahn in der Schweiz
 Freie Wähler Bayern, Gebietsverband der Bundesvereinigung Freie Wähler in Bayern
 Friends With Benefits, Beziehungsform, siehe Casual Sex#Freundschaft Plus
 Bahnhof Wiesbaden-Biebrich (DS100-Code)

FWB